Salat (planta) diverses plantes conegudes que formen sovint els anomenats matollars de salat.
 Gust salat, un dels cinc gustos típic de la sal comuna
 Article salat, l'article característic del dialecte salat. Vegeu infra
 Català salat, dialecte català caracteritzat per l'ús dels articles es, sa, es, ses 
 Pregària salat, pregària islàmica 
 Albert Salat i Martínez (1991), jugador català de bàsquet